Anthropoid bedeutet „menschenartig“ oder „menschenähnlich“ und steht für:

 Operation Anthropoid
 Anthropoid (Film), britischer Kriegsfilm von Sean Ellis (2016)
 einen Vertreter der Affen (Anthropoidea)